Laporje je ime več naselij v Sloveniji:

 Laporje, občina Slovenska Bistrica
 Laporje, občina Velike Lašče

Naselja v Sloveniji